Edward Winter (1622-1686) – amministratore reale inglese in India che governò Madras negli anni 1660.
Edward Winter (1937-2001) – attore statunitense.
Edward Winter – giornalista, scrittore e storico degli scacchi britannico.
Edward Winter (1773-1830) – giocatore di cricket inglese.